

Geografia 
 Brasile
 Espinosa – comune del Minas Gerais
 Messico
 Ocozocoautla de Espinosa – città dello stato del Chiapas
 Spagna
 Espinosa de Cerrato – comune di Castiglia e León
 Espinosa de Cervera – comune di Castiglia e León
 Espinosa de Henares – comune di Castiglia-La Mancia
 Espinosa de los Caballeros – comune di Castiglia e León
 Espinosa de los Monteros – comune di Castiglia e León
 Espinosa de Villagonzalo – comune di Castiglia e León
 Espinosa del Camino – comune di Castiglia e León

Persone 
 Albert Espinosa (1973) – scrittore, regista e sceneggiatore spagnolo
 Andrés Espinosa (1963) – atleta messicano
 Bernardo Espinosa, noto semplicemente come Bernardo (1989) – calciatore spagnolo di origini colombiane, di ruolo difensore
 Casto Espinosa, conosciuto come Casto (1982) – calciatore spagnolo, di ruolo portiere 
 Daniel Espinosa (1977) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico svedese di origine cilena
 Enrique Espinoza (...) – ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Erik Espinosa (1980) – ex calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Fernando Espinosa (1983) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista 
 Javier Espinosa (1992) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Julio García Espinosa (1926-2016) – regista cubano
 Lucio Angulo Espinosa (1973) – ex cestista spagnolo
 Luigi Bianchi D'Espinosa (1911-1972) – magistrato e partigiano italiano
 Luisito Espinosa (1967) – ex pugile filippino
 Manuela de Jesús Arias Espinosa (1904-1981) – religiosa messicana, beata della Chiesa cattolica
 María Fernanda Espinosa (1964) – politica, diplomatica e poetessa ecuadoriana
 Pablo Espinosa (1992) – attore spagnolo
 Paola Espinosa (1986) –  tuffatrice messicana
 Pedro Espinosa, in religione Pedro de Jesús (1578-1650) – scrittore spagnolo
 Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros (1822-1903) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Sílvia Soler Espinosa (1987) – tennista spagnola

Personaggi immaginari 
 Carla Espinosa – personaggio della serie televisiva statunitense Scrubs
 Roberta Espinosa – personaggio della telenovela argentina Flor

Zoologia 
 Espinosa – genere delle Ormocerinae

Altro 
 Battaglia di Espinosa de los Monteros – battaglia della guerra d'indipendenza spagnola nel 1808

Pagine correlate 
Espinoza